Маркуш Жуакин Эрменежилду, также известен как Милой (; род. 27 мая 1981, Луанда) — ангольский футболист, полузащитник.

Биография 
Свою футбольную карьеру Милой начал в 17 лет. Первым его командой луандский «Интерклуби». За него он выступал на протяжении 9 лет. Затем он перешёл «Сантуш де Ангола», за который Милой по-прежнему продолжает выступать.

За национальную сборную Анголы футболист в различное время провел 16 игр. В составе сборной Милой принимал участие на двух крупных турнирах: Чемпионате мира 2006 года в Германии и Кубке африканский наций 2006 года в Египте.

Достижения 
 Победитель Жирабола (1): 2007
 Обладатель Кубка Анголы (1): 2003
 Обладатель Суперкубка Анголы (2): 2001, 2008
 Финалист Кубка Кубков (1): 2001

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Анголы
Игроки сборной Анголы по футболу
Игроки ФК «Интер» Луанда
Игроки ФК «Сантуш» Луанда